Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1980 si disputò dal 6 al 24 marzo 1980. Si trattò della 42ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i Cardinals della University of Louisville, al primo successo della loro storia. Darrell Griffith venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 48, suddivise equamente in quattro Regioni: East, Mideast, Midwest, West.

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Risultati

East Region

Midwest Region

Mideast Region

West Region

Final Four

Formazione vincitrice 

Allenatore: Denny Crum
Vice-allenatore: Wade Houston

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1980
Campionato di pallacanestro NCAA Division I